Het WTA-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2003 vond plaats van 31 maart tot en met 5 april 2003 in de Marokkaanse stad Casablanca. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Patricia Wartusch was het zesde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Anastasia Rodionova.

De als eerste geplaatste Française Virginie Razzano strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Rita Grande uit Italië, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar ongeplaatste landgenote Antonella Serra Zanetti in drie sets. Grande wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar derde en laatste WTA-titel, de enige van 2003. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Petra Mandula en Patricia Wartusch had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Wartusch speelde samen met Rita Grande – zij waren het eerste reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Argentijnse duo Gisela Dulko en María Emilia Salerni won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Henrieta Nagyová en Olena Tatarkova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dulko noch Salerni had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Casablanca 2003
Casablanca
Sport in Casablanca